Stefanie Urbach (* 6. August 1971) ist eine deutsche Kinderbuchautorin und Inhaberin einer PR-Agenturin.

Leben und Wirken 
Urbach wuchs im Ruhrgebiet auf. Sie absolvierte sie ein Design-Studium in Düsseldorf, arbeitete als Freelancerin in Werbeagenturen (Grey, von Mannstein) und war anschließend 10 Jahre für die taz im Bereich Marketing (taz-Rettungskampagnen, taz-Aboprämien, taz-Panter-Preis u. a.) als Projektleiterin Werbung (1997), Werbeleiterin (1998 bis 2001) und Kreativchefin (2001 bis 2006) tätig. Daneben war Urbach als Gastdozentin an der Universität der Künste (UdK) in Berlin tätig und hält Vorträge.

Ab 2006 war Urbach für den Egmont Ehapa Verlag tätig und gründete 2010 Die beste aller Welten – eine Kommunikations-Agentur für Corporate Social Responsibility (CSR), PR und Marketing.

Urbach war von 2015 bis 2021 im Aufsichtsrat der taz Genossenschaft. Sie lebt in Berlin.

Publikationen 
 Flugsaurier – Gaulfriseur. Mit Jens Bonnke (Illustrationen), Hinstorff, Rostock 2011, zuletzt (2. Auflage) 2015, ISBN 978-3-356-01415-0

Weblinks 

 
 persönliche Webseite von Stefanie Urbach

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1971
Frau
Kinder- und Jugendliteratur